Schura bezeichnet:

 einen Begriff aus dem islamischen Recht, siehe Schūrā
 einen Rat islamischer Gemeinschaften: Schura Hamburg, Schura Niedersachsen, Schura – Islamische Religionsgemeinschaft Bremen
 die jährliche Exekutivversammlung der Ahmadijja-Moslem-Gemeinde
 einen Stadtteil von Trossingen, siehe Schura (Trossingen)
 eine Kurzform der russischen Vornamen Alexander und Alexandra
 das Oberhaus einiger Parlamente, siehe Madschlis asch-Schura
 die Beratende Versammlung (Saudi-Arabien)

Shura steht für:
 (1977) Shura (1970 QY; 1942 RW; 1952 UT1; 1968 DE), Asteroid
 Shura (* 1991), britische Sängerin, Musikproduzentin und Songwriterin
 Shura Kitata (* 1996), äthiopischer Langstreckenläufer